Эверхарт — фамилия немецкого происхождения.

 Бенджамин Матлак Эверхарт (1818—1904) — американский миколог.
 Джеймс Боуэн Эверхарт (1821—1888) — американский политик, брат Бенджамина Матлака.
 Уильям Эверхарт (1785—1868) — американский политик, отец Бенджамина Матлака и Джеймса Боуэна.
 Энджи Эверхарт (род. 1969) — американская актриса.